Termin BCKDH ima više značenja.

 3-Metil-2-oksobutanoat dehidrogenaza, enzim
 (3-Metil-2-oksobutanoat dehidrogenaza (2-metilpropanoil-transferprsten))-fosfataza, enzim